Jan Rajlich – grafico ceco
 Iweta Rajlich – scacchista polacca
 Vasik Rajlich – scacchista ceco